Oil on Troubled Waters – cortometraggio del 1913 diretto da Allan Dwan
Oil on Troubled Waters – cortometraggio del 1926 diretto da Charles Barnett